185-річчя з дня народження поета О. С. Пушкіна — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 6 червня 1984 року. Монета присвячена 185-річчю з дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна (1799—1837) — потомственого дворянина, найбільшого російського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, критика, родоначальника нової російської літератури, творця російської літературної мови.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році. У 1988 році було викарбувано спеціальну серію цього рубля для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу монета дата випуску: «1984», вище дати позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Портрет Олександра Сергійовича Пушкіна, зображений у профіль. Праворуч від портрета по центру дата-роки життя «1799/1837», під портретом напис: «А. С. ПУШКИН».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», який дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: Л. Н. Пєшкова
 Гравер: Н. А. Носов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість (станом на 2014 рік) монети звичайного випуску серед колекціонерів України становить приблизно 70-80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 120—150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru

Монети СРСР